Balakian ist der Familienname folgender Personen:

 Krikor Balakian (1875–1934), armenischer Geistlicher, Bischof von Marseille
 Peter Balakian (* 1951), armenisch-amerikanischer Schriftsteller und Hochschullehrer